Michaël Loichat, né le  à La Chaux-de-Fonds en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de ailier.

Carrière 

En raison de séquelles dues à une commotion après une charge à la tête de Jannik Fischer et d’un puck reçu au même endroit à un entraînement, Michaël Loichat est contraint de mettre un terme à sa carrière en .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||13||2||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||18||3||4||7||6||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC Franches-Montagnes||||11||11||3||14||39||1||0||0||0||4
|-
|2009-2010||EV Zoug||LNA||30||0||1||1||0||6||0||0||0||0
|-
|2010-2011||HC Viège||LNB||44||4||6||10||33||22||9||4||13||16
|-
|2011-2012||HC Viège||LNB||41||9||9||18||22||9||1||3||4||6
|-
|2011-2012||HC Ambrì-Piotta||LNA||-||-||-||-||-||2||0||0||0||4
|-
|2012-2013||HC Bâle||LNB||49||22||20||42||24||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||CP Berne||LNA||5||0||1||1||0||20||4||0||4||4
|-
|2013-2014||CP Berne||LNA||40||3||4||7||20||4||0||0||0||0
|-
|2013-2014||HC Bâle||LNB||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||CP Berne||LNA||46||6||4||10||14||3||0||0||0||0
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||LNA||4||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||HC Red Ice||LNB||6||3||0||3||2||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||HC Fribourg-Gottéron||LNA||12||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||9||1||2||3||6||-||-||-||-||-

|181||44||41||85||93||31||10||7||17||22

|137||9||12||21||38||35||4||0||4||8

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1990
Naissance à La Chaux-de-Fonds
Sportif neuchâtelois
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Bâle
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont